Djamel Belmadi (1976-), footballeur international algérien ;
 Yasmine Belmadi (1976-2009), acteur français.

Patronyme algérien